Het ATP-toernooi van Wenen (officieel de CA-TennisTrophy) van 2003 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen